Bouilly (Aube)
 Bouilly (Marne)
 Bouilly-en-Gâtinais